Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Slowakei, Schach) 2004/05 enthält alle Spieler, die für die slowakische Extraliga im Schach 2004/05 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Mannschaften konnten maximal 20 Spieler melden, allerdings schöpfte nur der ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice das Kontingent aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz, insgesamt setzten die zwölf Mannschaften 164 der 204 gemeldeten Spieler ein, von denen 32 keinen Wettkampf verpassten. Der ŠKŠ Dubnica kam mit elf eingesetzten Spielern aus, während beim ŠK Dunajská Streda 16 Spieler mindestens eine Partie spielten.

Erfolgreichster Spieler der Saison waren Jiří Štoček (ŠK Hydina Košice), Peter Petrán und Claudiu Zetocha (beide ŠK HOFFER Komárno) mit je 9 Punkten aus 11 Partien. Mit Zbyněk Hráček (ŠK HOFFER Komárno), Ľubomír Ftáčnik (ŠK Slovan Bratislava) und Martin Hrivňák (ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice) erreichten drei Spieler 100 %, von diesen spielte Hráček zwei Partien, Ftáčnik und Hrivňák je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2004); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2004), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2004; CZE = Tschechische Republik, HUN = Ungarn, POL = Polen, RUS = Russland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

ŠK Liptov

ŠK HOFFER Komárno

ŠK Slovan Bratislava I. Mannschaft

ŠK Hydina Košice

ŠK Zentiva Hlohovec

ŠK Bašta Nové Zámky

ŠKŠ Dubnica

ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice

ŠK Slávia SPU Nitra

ŠK Tatran Prešov

ŠK Slovan Bratislava II. Mannschaft

ŠK Dunajská Streda

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Saisonübersicht bei c7c5.com (englisch)

Extraliga (Slowakei, Schach)
Schach 2004
Schach 2005